A Escola Salesiana é uma instituição de ensino particular brasileira, com sede em Brasília, no Distrito Federal. Surgiu da fusão de duas escolas tradicionalmente mantidas pelos Salesianos, que também administram o Santuário Dom Bosco: o Centro Educacional Maria Auxiliadora (CEMA) e o Colégio Dom Bosco. As duas escolas e o santuário ficam na Quadra 702, na Asa Sul.

Antecedentes 

A Sociedade de São Francisco de Sales, mais conhecida como Congregação Salesiana, foram a primeira ordem religiosa a chegar em Brasília, em 1956. O criador da congregação, Dom Bosco, teve um de seus sonhos associados a construção da própria cidade, o que criou uma ligação entre a nova capital e os salesianos de Dom Bosco, como também são conhecidos.

Fundação das escolas 
Em fevereiro de 1958, os salesianos assumiram sua primeira escola improvisada em uma casa de madeira na Velhacap, a atual Candagolândia. Em 24 de novembro de 1959, foi lançada a pedra fundamental da nova escola, no Plano Piloto, que ficou pronta em 30 de agosto de 1960: o Colégio Dom Bosco. Foi a primeira escola particular de Brasília. 

As Filhas de Maria Auxiliadora, o ramo feminino dos salesianos, que até então estava trabalhando em conjunto com o ramo masculino na escola de madeira, também constroem sua própria escola, no mesmo terreno do Colégio Dom Bosco, em 1961: o Centro Educacional Maria Auxiliadora. Em comum, além do terreno, as escolas seguem o Projeto Pedagógico Pastoral da Rede Salesiana de Escolas, além de manter, por exemplo, campeonatos e encontros religiosos em comum.

Fusão 
Por muitos anos se discutiu juntar as duas escolas, fundadas pela mesma congregação e separadas apenas por um muro. As tratativas se intensificaram na década de 2010, e no dia 3 de outubro de 2019, as instituições anunciaram a fusão das escolas, formando a Escola Salesiana, com o objetivo de aprimoramento e de se tornar referência.

Ver também 
 Rede Salesiana de Escolas

Dom Bosco (Brasilia)
Dom Bosco (Brasilia)
Dom Bosco (Brasilia)
Dom Bosco (Brasilia)
Dom Bosco (Brasilia)
Dom Bosco (Brasilia)
Rede Salesiana Brasil de Escolas